Stefan Olsson kan syfta på:

Stefan Olsson (friidrottare) (född 1962), svensk friidrottsledare och tidigare friidrottare
Stefan Olsson (statsvetare) (född 1968), svensk statsvetare, skribent och moderat politiker
Stefan Olsson (tennisspelare) (född 1987), svensk handikappidrottare som tävlar inom rullstolstennis
Stefan Olsson (affärsman) (född 1948/1949), svensk miljardär och delägare i Stenasfären
Stefan Olsson (musiker), svensk musiker som bland annat varit kapellmästare i Så mycket bättre